John Groves ist der Name folgender Personen:

* John Groves (Komponist) (* 1953), deutscher Komponist und Musikproduzent
 John R. J. Groves (John Richard James Groves), australischer Mathematiker